Апостолы:

 Апостолы — ученики и последователи Иисуса Христа.
 Апостолы — знатный молдавский, потом украинский род, внесённый в Малороссийский гербовник и угасший в 1816 году.

См. также